Le championnat 2014-2015 de hockey sur glace d'Autriche  porte le nom de « Erste Bank Eishockey Liga ». Il compte douze équipes engagées.

Saison régulière 
Quatre équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : le HDD ZM Olimpija Ljubljana (Slovénie), l'Alba Volan Székesfehérvár (Hongrie), l'Orli Znojmo (République tchèque) et le HC Bolzano (Italie).

Première phase

Poule de classement 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Poule de qualification 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires

Effectif vainqueur

Inter-National-League 
En avril 2014, le HC Merano annonce qu'il quitte l'INL pour raisons financières. Dans le même temps, les clubs autrichiens EC Kitzbühel et HC Kapfenberg Steelers s'engagent dans la ligue. En juin, la Fédération italienne des sports de glace interdit les clubs italiens de s'engager dans les championnats étrangers inférieur à l'Elite A. Cela aboutit au départ du champion en titre l'Hockey Club Egna, de l'Hockey Club Appiano, du SV Caldaro et de l'Hockey Club Gherdeina. Fin juillet, les Slovènes du HDK Maribor déclare à leur tour se retirer pour raisons financières. Onze clubs s'engagent pour la saison 2014-2015, six autrichiens et cinq slovènes.

Saison régulière

Première phase

Poule de classement 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Poule de qualification 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires 
Les quarts de finale sont joués au meilleur des sept matchs tandis que les demi-finales et la finale le sont au meilleur des cinq.

Coupe d'Autriche 
Afin de compenser le nombre de parties perdues suivant le départ des clubs italiens, les clubs autrichiens disputent en parallèle du championnat un autre tournoi appelé Coupe d'Autriche. Les équipes sont rassemblées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent toutes à deux reprises pour un total de 10 parties jouées. Le premier du classement final est déclaré vainqueur de la Coupe.

Références 

2014-2015
Autriche
Sport en Autriche en 2014
Sport en Autriche en 2015